Близнецы () — третий знак зодиака. Следует после Тельца, соответствующий сектору эклиптики от 60° до 90°, считая от точки весеннего равноденствия; мутабельный знак тригона Воздух.

В западной астрологии считается, что Солнце находится в знаке Близнецов приблизительно с 22 мая по 21 июня. Не следует путать знак Близнецов с созвездием Близнецов, в котором Солнце находится с 20 июня по 20 июля.

Планета, управляющая знаком — Меркурий.

Символ 
Символ Близнецов ♊ (может не отображаться в некоторых браузерах) в Юникоде находится под десятичным номером 9802 или шестнадцатеричным номером 264A и может быть введён в HTML-код как &#9802; или &#x264A;.

См. также 
 Близнецы (созвездие)

Примечания

Литература 
 
 
 

Знаки зодиака